Smilium är ett släkte av kräftdjur. Smilium ingår i familjen Scalpellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Smilium